Bruno Ballanti (1906-1977) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Francesco Ballanti Graziani (1772-1847) – decoratore italiano
 Giovan Battista Ballanti Graziani (1762-1835) – decoratore italiano
 Giuseppe Ballanti (1735-1824) – incisore italiano
 Panfilo Ballanti (1818-1884) – politico italiano